Такмичење у скоковима у воду са торња високог 10 метара за жене на на Летњим олимпијским играма 1936. у Берлину, на пливачком базену Империјал скортског цента су одржана 13. августа.

Учествовале су 22 такмичарке из 10 земаља. Свака такмичарка је извела по четири скока. Збир резултата тих скокова дао је коначан пласман у овој дисциплини.

Земље учеснице

Резултати 

 Знак једнакости = код појединачног пласмана значи да је делила место

Извори

Спољашње везе 
 Резултати скокова у воду са торња за жене на ЛОИ 1936.

Спортови на Летњим олимпијским играма 1936.